

The Very Best of Bonnie Tyler Volume 2 — сборник лучших песен валлийский певицы Бонни Тайлер, выпущенный в 1994 году после успеха предыдущего сборника.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бонни Тайлер
Альбомы Sony Music Entertainment